Аномалията е отклонение от нормата или типичната закономерност. Съществуват няколко подхода за дефиниция на аномалиите: онтологичен, когнитивен и гносеологичен, в зависимост от които, съдържанието на термина може да варира. Най-общо, за аномалия се възприема всичко, което не може да бъде обяснено, от гледна точка на рационализма, знанието и стандарта.

Аномалията, като понятие, е близка, но не е идентична с девиацията. Като правило, „по-леките“ отклонения се възприемат като девиации, а „тежките“ – като аномалии.

Природни науки 
Аномалиите са обект на множество научни изследвания, защото показват пропуски в системата ни от знания или настъпването на промени в заобикалящия ни свят. Най-често изследваните аномалии в природата са:
 магнитни аномалии;
 климатични аномалии – 2013 година е една от най-топлите в историята на България, а за централните и северозападни части на Европа, тя ще се запомни като година със сериозни климатични аномалии;
 гравитационни аномалии – поради силното влияние върху орбитата на спътниците от страна на аномалиите на гравитационното поле на Земята и Луната, се налага един път на няколко месеца да се коригира траекторията им, чрез бордовите двигатели.

Медико-биологични науки 

Най-често изследваните аномалии в областта на медико-биологичните науки са аномалиите в развитието на организмите – аплазия, хипоплазия, дисплазия и хиперплазия. МКБ-10 ги класифицира в Клас XVII „Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации“ (Q00-Q99).

Източници 

Философия
Физика
Медицина
Биология